Es gibt in Thailand zwei Landkreise (Amphoe) mit dem Namen Nong Saeng. Sie können jedoch aufgrund ihrer thailändischen Schreibweise eindeutig zugeordnet werden:
 Amphoe Nong Saeng (Saraburi) ()
 Amphoe Nong Saeng (Udon Thani) ()